

Berühmte Architekten des Altertums

Berühmte Architekten der Antike

Berühmte Architekten des 6. bis 13. Jahrhunderts

Berühmte Architekten des 13/14. Jahrhunderts

Berühmte Architekten des 15/16. Jahrhunderts

Berühmte Architekten des 17./18. Jahrhunderts

Berühmte Architekten des 19. Jahrhunderts

Berühmte Architekten des 20./21. Jahrhunderts

Berühmte Architektengruppen und -Büros 

 Arbeitsrat für Kunst
 Archigram
 Asymptote Architecture (Artikel in der engl. Wikipedia)
 Atelier 5
 Bolles+Wilson
 BBPR
 Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) (1928–1959)
 Coop Himmelb(l)au
 Deutscher Werkbund
 Der Ring
 De Stijl
 Diener & Diener Architekten
 Gerkan, Marg und Partner (GMP)
 Groupe International d'Architecture Prospective (GIAP) (1965–1967)
 Gläserne Kette
 Gruppo 7
 Haus-Rucker-Co
 heri&salli
 Herzog & de Meuron
 MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay, Oriol Capdevila und Francesc Gual – früher auch Albert Puigdomènech, Barcelona)
 M.I.A.R.
 Modern Architectural Research Group (MARS)
 monovolume Architecture (Pedó Patrik, Pobitzer Juri)
 Murphy/Jahn
 MVRDV
 New York Five
 Novembergruppe
 Office for Metropolitan Architecture (siehe Rem Koolhaas)
 Architekten Schröder Schulte-Ladbeck
 SITE
 Skidmore, Owings and Merrill (SOM)
 Splitterwerk
 Studio PER
 Superstudio
 TAC The Architects Collaborative
 Team 10

Siehe auch 
 Liste bekannter Bauforscher
 Liste bedeutender Architektinnen

Weblinks 
 

Archit